Fallières är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 André Fallières
 Armand Fallières 

 

Franska efternamn